Beech Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beech Creek (Arkansas)
 Beech Creek (Kentucky)
 Beech Creek (North Carolina)
 Beech Creek (Oregon)
 Beech Creek (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Beech Creek Township